

Personnalités 

 Augustin Emane (né en 1963), écrivain gabonais ;
 Gévrise Émane (née en 1982), judoka française ;
 Jean-François Ntoutoume Emane (né en 1939), homme d'État gabonais, ancien Premier ministre.

Voir aussi